Schanzberg ist Name oder Namensbestandteil von Bergen und Erhebungen (nach Höhe sortiert):

 Vorderer Schanzberg (1015 m) und Hinterer Schanzberg (1010 m), nahe Karlstift (Bad Großpertholz), Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Schanzberg (Fichtelgebirge) (742 m), im Fichtelgebirge, 1,5 km südlich von  Warmensteinach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Schanzberg (Eulenschwang) (709 m), bei Eulenschwang (Egling), Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern; mit Burgstall Eulenschwang
 Schanzberg (Ulm) (615,3), im Hochsträß (Schwäbische Alb) im kreisfreien Ulm, Baden-Württemberg; mit KZ-Gedenkstätte Ulm
 Schanzberg (Oberwiesenacker), Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern mit Ringwall Schanzberg
 Schanzberg (Thunau am Kamp) (437 m), bei Thunau Abschnittsbefestigung Schanzbergam Kamp (Gars am Kamp), Bezirk Horn, Niederösterreich
 Schanzberg (Östliche Oberlausitz) (408,0 m), in der Östliche Oberlausitz bei Oberseifersdorf (Mittelherwigsdorf), Landkreis Görlitz, Sachsen

Siehe auch:
 Naturschutzgebiet Schanzberge bei Brietzig